Селитра (през руското „селитра“, от латински sal, „сол“ + гръцки νίτρον, „сода“) може да означава някоя от следните азотни соли (нитрати):
 амониев нитрат (амониева селитра);
 калиев нитрат (калиева селитра);
 калциев нитрат (калциева или норвежка селитра);
 натриев нитрат (натриева или чилийска селитра).